Сергей Николаевич Комаров () — советский и российский аккордеонист, артист оркестра Центрального академического театра Российской армии, Заслуженный артист Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 16 декабря 1950 года в городе Кодыма Одесской области в семье отца-военного и мамы-музыканта.

Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, затем ГМПИ им. Гнесиных по классу аккордеона.

В 1970—1972 годы служил в Советской армии в качестве артиста Центрального Академического театра армии. С 1972 года — артист оркестра Театра Армии.

Умер в Москве 9 апреля 2020 года после продолжительной болезни.

Творчество 
В составе оркестра театра выступал под управлением Н. Г. Минха.

В составе военно-шефских бригад выступал в отдалённых гарнизонах страны, а также в Чехословакии, Германии, Польше, Венгрии, Болгарии. Также бывал в горячих точках: в Афганистане и Чечне. В концертах аккомпанировал Н. А. Сазоновой, В. М. Зельдину, Л. И. Голубкиной, А. С. Покровской, Ф. Я. Чеханкову.

Играл в спектаклях «Экзамены никогда не кончаются», «Снега пали», «Мы — русский народ», «Мандат», «Приглашение в замок», «Севильский цирюльник», «Танцы с Учителем».
Роли в театре
 «Госпожа Министерша» — Музыкант
 «Похождения бравого солдата Швейка» — Оркестр
 «С тобой и без тебя»
Роли в кино

Награды 
Заслуженный артист Российской Федерации (2000).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных